Contea di Hancock o Hancock County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hancock (Georgia)
 Contea di Hancock (Illinois)
 Contea di Hancock (Indiana)
 Contea di Hancock (Iowa)
 Contea di Hancock (Kentucky)
 Contea di Hancock (Maine)
 Contea di Hancock (Mississippi)
 Contea di Hancock (Ohio)
 Contea di Hancock (Tennessee)
 Contea di Hancock (Virginia Occidentale)

 Il vecchio nome della Contea di Winston (Alabama) era Contea di Hancock